

Cinema 
 I mercenari (The Expendables) – saga di film
 I mercenari - The Expendables – film di Sylvester Stallone del 2010
 I mercenari 2 – film di Simon West del 2012
 I mercenari 3 – film di Patrick Hughes del 2014

Letteratura 
I mercenari (The Mercenaries), romanzo giallo del 1960 scritto da Donald E. Westlake

Pagine correlate 
Mercenari (disambigua)